Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l'édition 2019 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 29 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les têtes de série  Barbora Krejčíková et Rajeev Ram, vainqueurs de l'Open d'Australie quelques mois plus tôt, déclare forfait avant leur premier match, la Tchèque souffrant d'un virus.

Les finalistes de l'année précédente, à savoir Latisha Chan et Ivan Dodig, d'un côté, et Gabriela Dabrowski et Mate Pavić, de l'autre, se retrouvent à nouveau en finale.

Lauréats 
Latisha Chan et Ivan Dodig conservent leur titre en battant en finale Gabriela Dabrowski et Mate Pavić. Il s'agit de leur  titre en double mixte, à la fois ensemble et individuellement.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de  (+3,3 %), qui est répartie de la façon suivante :

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 
 

Double mixte des Internationaux de France
Roland-Garros Double messieurs
Roland-Garros Double dames
Internationaux de France de tennis 2019